DCTN1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 278 амінокислот, а молекулярна маса — 141 695.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, клітинний цикл, поділ клітини, мітоз, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки